„Град на вечната пролет“ е псевдоним, даден на няколко града в испаноговорещите страни в Северна Америка, Южна Америка и Испания. Като цяло тези градове изпъкват с приятен или доброкачествен и слънчев климат с малки температурни амплитуди от сезон на сезон.

Най-старият град, известен с епитета е град Тарагона, който го е получил в римско време.

В Америка има някои градове, които в съответните си страни са спечелили такова отличително име.
  Арика, Чили
  Каракас, Венецуела
  Сидра, Пуерто Рико
  Гватемала Сити, Гватемала
  Кочабамба, Боливия
  Куернавака, Мексико
  Меделин, Колумбия
  Кито, Еквадор
  Тегусигалпа, Хондурас
  Трухийо, Перу
  Уануко, Перу

Подобни псевдоними 
Има и други по-големи места, известни с подобни епитети: Тенерифе, наречен островът на вечната пролет или Гватемала, известна като страната на вечната пролет.

Източници 

Латиноамериканска култура
Видове градове